KBS steht für:
 Kaufmännische Berufsschule
 Kommunale Berufsschule (DDR)
 Kaufmännisches Bestätigungsschreiben, ein gewohnheitsrechtlich anerkanntes Rechtsinstitut
 Knappschaft-Bahn-See, siehe Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
 Koordinatenbezugssystem in der Geografie, siehe Koordinatenreferenzsystem
 Korean Broadcasting System, öffentliche südkoreanische Medienanstalt
 Kursbuchstrecke, siehe Kursbuch (Deutschland) #Nummerierung
 Kyoto Broadcasting System, privater japanischer Rundfunksender
 Flugplatz Bo (IATA-Code)
 King's Business School, Wirtschaftshochschule des King's College London in London

kbs steht für:
 Kande (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Gabun

kb/s steht für:
 Kilobit pro Sekunde, Datenübertragungsrate in der Informationstechnik

kB/s steht für:
 Kilobyte pro Sekunde, parallele Datenübertragungsrate in der Informationstechnik

Abkürzung